Джон ла Варр (; примерно 1276 — 9 мая 1347) — английский аристократ, 2-й барон де Ла Варр с 1320 года. Сын сэра Роджера ла Варра, 1-го барона де Ла Варра и Клариссы де Трего. Участвовал в осаде Карлаверока в Шотландии в 1300 году, в 1306 году был посвящён в рыцари Бани. После смерти отца в 1320 году унаследовал семейные владения, расположенные главным образом в Сассексе, и баронский титул.

Ла Варр был женат на Джоан де Грелль, дочери сэра Роберта де Грелля. В этом браке родились:

 Кэтрин (умерла в 1361), жена Роберта де Бриуза и Уорина Латимера;
 Джон (умер в 1331), отец Роджера, 3-го барона де Ла Варра.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны де Ла Варр
Бароны Англии XIV века
Рыцари Бани
Ла Варры
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии